Desa Gandamekar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gandamekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,29, long 107,09), Jawa Barat, 
 Desa Gandamekar (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 107,90), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar